

Логойский район 

 Примечания 

 Литература 
  Мінская вобласць. Кн. 3

Логойский район